Верховодка — Alburnus, рід риб родини коропових (Cyprinidae).
 Верховодка — підземні води.